Songs, album du groupe norvégien Fra Lippo Lippi sorti en 1986 ;
 Songs, album du musicien français Dan Ar Braz sorti en 1990 ;
 Songs, album du chanteur américain Luther Vandross sorti en 1994 ;
 Songs, album du groupe de rock belge Admiral Freebee sorti en 2005 ;
Streaming Songs, un classement musical.

Voir aussi